Cristiano se le llama a la persona que profesa la religión cristiana.

El nombre Cristiano puede hacer referencia a:

 Cristiano Ronaldo, futbolista portugués 
 Cristiano Marques Gomes, exfutbolista brasileño
 Cristiano Banti, pintor y fotógrafo italiano
 Cristiano Doni, exfutbolista italiano
 Cristiano Felicio, baloncestista brasileño
 Cristiano Caratti,  jugador de tenis italiano
 Cristiano Salerno, ciclista profesional italiano
 Cristiano Citton, deportista italiano
 Cristiano Zanetti, futbolista italiano
 Cristiano Araújo, cantante y compositor brasileño
 Cristiano Herrgen, geólogo y mineralogista alemán.
 Cristiano Lucarelli, exfutbolista italiano
 Cristiano Biraghi, futbolista italiano
 Cristiano Brown, político hispano-brasileño